Банатско-Караджорджево () — село в Сербии, в общине Житиште, в Среднебанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2508 жителей (по переписи населения 1991 года — 2575 жителей).

Демография 
В селе Банатско-Караджорджево, по переписи 2002 года проживали 2020 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,1 лет (41,1 года у мужчин и 43,2 года у женщин). В селе есть 885 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,83.

По результатам трёх последних (до 2002 года включительно) переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Известные уроженцы 
 Агбаба, Милка, женщина-политик СФРЮ

Примечания 

Населённые пункты Воеводины